Genola (Italië), een Italiaanse gemeente
Genola (Minnesota), een plaats in Minnesota, Verenigde Staten van Amerika
Genola (Utah), een plaats in Utah, Verenigde Staten van Amerika